Amaranthus lividus var. ascendens  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus lividus var. ascendens descrita por (Loisel.) Hayw. & Druce es el Amaranthus blitum de L.
Amaranthus lividus var. ascendens descrita por (Loisel.) DC. es el Amaranthus blitum de L.
Amaranthus lividus var. ascendens descrita por Thellung es el Amaranthus blitum subsp. blitum de L.]

Referencias